Opportunity – łazik NASA
 (39382) Opportunity – planetoida